Почто́вая у́лица — название улиц в населённых пунктах различных государств.

Россия 
 Почтовая улица — улица в Брянске.
 Почтовая улица — улица в Звенигороде.
 Почтовая улица — улица в Иванове.
 Почтовая улица — улица в Казани.
 Почтовая улица — улица в Краснодаре.
  — улица в Красном Сулине.
 Почтовая улица — улица в Курске.
 Почтовая улица — улица в Липецке (Сырский).
 В Москве:
 Большая Почтовая улица.
 Малая Почтовая улица.
 Почтовая улица — улица в Новосибирске.
 Почтовая улица — улица в Саранске.
 Почтовая улица — улица в Светлограде.
 Почтовая улица — улица в Сыктывкаре.
 Почтовая улица — улица в Уфе.
 Почтовая улица — улица в Хабаровске.
 Почтовая улица — улица в Ярославле.

Украина 
 Почтовая улица — улица в Днепре.
 Почтовая улица — улица в Луганске.
 Почтовая улица — улица в Николаеве.
 Почтовая улица — улица в Одессе.
 Почтовая улица — улица в Ровно.
 Почтовая улица — улица в Стрые.
 Почтовая улица — улица в Херсоне.

Казахстан 
 Почтовая улица — улица в Алма-Ате.

См. также 
 Почтовый проспект — проспект в Кривом Роге.